Theodor Sehmer ist der Name folgender Personen:

* Theodor Sehmer (Unternehmer, 1847) (1847–1907), deutscher Kaufmann und Firmengründer
 Theodor Sehmer (Unternehmer, 1885) (1885–1979), deutscher Maschinenbauingenieur, Industrieller und Kunstsammler